Влади́мир Алексе́евич Киреев () — советский и российский футболист.

Спортивная карьера 
В первенстве СССР провёл 304 игры за команду второй лиги «Машук» Пятигорск, забил 26 голов. Во второй лиге России в 1992—1993 годах за «Бештау» Лермонтов в 63 играх забил пять голов.

Ссылки 
 На сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Бештау»